Jméno Ladislav Ondřej nosí více osob:

 Ladislav Ondřej (herec) (* 1991) – český herec
 Ladislav Ondřej (sportovní střelec) (1912–2001) – československý sportovní střelec a olympionik